Met purisme wordt een terugkeer naar oorspronkelijke principes of zuivering van vreemde, ingeslopen smetten bedoeld. De term wordt gebruikt voor:
purisme (beeldende kunst) in de beeldende kunst.
purisme (filosofie), in de filosofie
taalpurisme, het streven naar vermeende zuiverheid van taalgebruik, of naar taalzuivering.